Línea 141 puede referirse a:

 Línea 141 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 141 de colectivos de Rosario, Argentina.
 Línea 141 de ómnibus (nocturna) de Montevideo, Uruguay.